Das Open Gaz de France 2002 war ein Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Paris. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 5. bis 10. Februar 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Paris